Bad Animals (с ) — девятый студийный альбом группы Heart, выпущенный 6 июня 1987 года.

Об альбоме 
Этот диск с более чем тремя миллионами проданных копий стал хитом, но не смог превзойти рекорд предыдущей пластинки группы — альбома Heart. Сингл Alone три недели возглавлял хит-парад Billboard Hot 100, что является рекордом для композиций группы. 4 июня 1992-го года получил трижды платиновый статус Американской ассоциации звукозаписывающих компаний (RIAA).

Название альбома отсылает к ситуации, с которой группа столкнулась в отеле Северной Каролины. Собака вокалистки Энн Уилсон путешествовала вместе с ней, а охрана отеля проинформировала группу, что по закону Северной Каролины проносить животное в гостиничный номер считается преступлением.

Список композиций 
 Who Will You Run To — 4:06
 Alone — 3:38
 There’s The Girl — 3:50
 I Want You So Bad — 4:21
 Wait For An Answer — 4:31
 Bad Animals — 4:54
 You Ain’t So Tough — 4:05
 Strangers of the Heart — 3:41
 Easy Target — 3:58
 RSVP — 3:39

Участники записи 
 Энн Уилсон: гитара, клавишные, скрипка, вокал и бэк-вокал
 Нэнси Уилсон: гитара, клавишные, пианино, вокал и бэк-вокал
 Марк Андес: бас-гитара
 Денни Кармасси: барабаны
 Том Келли: бэк-вокал
 Говард Лизи: гитара, клавишные, бэк-вокал
 Майк Моран: клавишные

Примечания 

Альбомы Heart